

Тіхеєвка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Тіхеєвка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область